HRP-4C, также известная как Миим, это робот-гиноид, разработанный Национальным Институтом Передовой Науки и Технологии ( — японским научно-производственным объединением) совместно с компанией Kawada Heavy Industries.

Рост Миим составляет 159 сантиметров, а масса вместе с аккумуляторным блоком — 43 килограмма. Создатели смогли наделить своё творение более-менее реалистичными, антропоморфными чертами лица и тела. Она имеет типичное телосложение молодой японской девушки (цифры были получены из базы, содержащей данные измерений пропорций тела со всей страны). За плавное движение робота отвечают 30 электромоторов; ещё 8 управляют мимикой лица. Миим может распознавать слова, обращенные к ней и интерпретировать окружающие звуки. Также она может петь, используя программный синтезатор вокала — Vocaloid.
Программная часть андроида создана на основе открытого движка Open Robotics Platform (OpenRTP), включающего также OpenRTM-aist и OpenHRP3.

Андроид был впервые показан широкой публике 16 марта 2009 года и повторно на Tokyo Digital Content Expo в 2010, где продемонстрировал свои улучшенные возможности мимики и танца.

Сфера применения включает в себя индустрию развлечений и отрасли, где также необходимы реалистичные аналоги человеческого тела.

Вокальные данные 
HRP-4C был показан на фестивале CEATEC JAPAN в июне 2009, где в полной мере продемонстрировал свои вокальные способности.

Для синтеза речи робот использует голосовые библиотеки Vocaloid CV-4Cβ, созданные компанией Crypton Future Media. Для создания библиотеки вокала в CV-4Cβ использовался голос Эрико Накамура. Также однажды андроид HRP-4C предстал перед зрителями в образе Мику Хацунэ и исполнил ряд композиций, используя её голосовые библиотеки.

См. также 
 ASIMO
 Humanoid Robotics Project
 Vocaloid

Примечания

Ссылки 
 General Robotix,Inc
 Japan’s new female singing robot
 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology’s page on the HRP-4C 
 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology’s page on the HRP-4C 
 
 

Социальные роботы
Гиноиды
Андроиды
Роботы Японии
Роботы по алфавиту